Niemcy:
 Bad Bederkesa – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Bederkesa – gmina zbiorowa w kraju wiązkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven